Penz ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Penz (* 1947), französischer Skirennläufer
 Alena Penz (* 1949), tschechoslowakische Schauspielerin
 Franz de Paula Penz (1707–1772), Pfarrer und Kirchenbaumeister
 Johann Penz (Hans Penz) (* 1950), österreichischer Verbandsfunktionär und niederösterreichischer Landespolitiker (ÖVP)
 Ludwig Penz (1876–1918), österreichischer Bildhauer
 Maria Penz (1897–1983), deutsche Fotografin
 Marianne Penz-van Stappershoef (* 1945), österreichische Kulturmanagerin
 Markus Penz (* 1975), österreichischer Skeletonpilot
 Maximilian Penz (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Peter Penz (* 1984), österreichischer Rennrodler
 Romy Penz (* 1970), deutsche Handwerksmeisterin und Politikerin (AfD)
 Wolfgang Penz (1950–1979), deutscher Schauspieler

Penz, Weiteres: 

 Penz (Gemeinde Behamberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Behamberg, Niederösterreich

Siehe auch:
 Pentz
 Pencz
 Benz